Der Countdown läuft bezeichnet:

* Der Countdown läuft (1997), deutsche Fernsehsendung zur Vorentscheidung des Eurovision Song Contest 1997
 Der Countdown läuft (Album), Musikalbum des Rappers Ali As